Ря́жский (женск. Ря́жская) — русская фамилия. Известные носители:

 Ряжский, Георгий Георгиевич (1895—1952) — советский художник.
 Ряжский, Григорий Викторович (род. 1953) — российский писатель, сценарист и продюсер.
 Ряжский, Павел Иванович (1867—не ранее 1928) — деятель Русской палестины.
 Ряжский, Юрий Олегович (род. 1967) — российский журналист.

 Ряжская, Ольга Георгиевна (1941—2021) — советский и российский физик-ядерщик, заведующая отделом и лабораторией Института ядерных исследований РАН, член-корреспондент РАН (2000).

См. также 
 Ряжская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.
 Ряжская засека